Hymna Kuvajtu je píseň Al-Nasheed Al-Watani (لله فليهاراكن سلطن). Slova napsal v roce 1978 Ahmad Meshari Al-Adwani a hudbu složil téhož roku Ibrahim Al-Soula. Jako státní hymna Kuvajtu byla přijata 25. února 1978. Před ní byla používána píseň Amiri Salute od Yusufa Adeesy.

Text

Odkazy

Související články 
 Kuvajtská vlajka
 Kuvajtský znak

Kuvajt
Hymna